Патриа́рх Афана́сий II () — патриарх Константинопольский, по некоторым данным, занимал пост Константинопольского патриарха в последние годы существования Византийской империи (около 1450—1453).

Биография 
Крайне скудные и, более того, подвергнутые сомнению сведения о его назначении были найдены лишь в актах Константипольского (Софийского) Собора 1450 года, которые впоследствии были объявлены подложными. Саму угасающую империю на тот момент поразил глубокий духовный и экономический кризис, а её реальный контроль фактически свёлся к стенам Константинополя.

Согласно обнаруженным актам последнего Собора империи, Афанасий сначала был игуменом монастыря Богородицы Перивлепты в Константинополе, а затем занял патриарший престол после низложенного патриарха Григория III.

Согласно часто оспариваемым утверждениям, в присутствии нового Константинопольского, а также Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского Патриархов подтвердил отречение Восточных Церквей от унии, провозглашённой Ферраро-Флорентийским Собором 1439 года.

Хиротонию Афанасия II в храме Святой Софии проводили митрополиты Митрофан Кизический, Макарий Никомидийский и Неофит Никейский, прибывшие из уже подконтрольных мусульманам земель. Впрочем, на тот момент сама империя уже объявила себя вассалом османского султана.

Сведений об отречении или смерти патриарха не сохранилось. По-видимому он, как и сам император, а также большинство жителей поверженного города, погиб во время штурма или сразу после него. Тем не менее, в том случае если Афанасий II действительно был патриархом, он был последним относительно независимым предстоятелем Церкви Византийской империи, так как назначения всех последующих патриархов так или иначе проходили с согласия султана и/или его ближайшего окружения.

Примечания

Литература 
 Папаиоанну Х. Акты так называемого Софийского Собора (1450 г.) и их историческое достоинство // ВВ. 1895. Т. 2. С. 394—415;
 Dräseke J. Zum Kircheneinigungsversuch des Jahres 1439 // BZ. 1896. Bd. 5. S. 580f;
 Στεφανίδου Β.  ̓Εκκλεσιαστηκὴ ῾Ιστορία. ̓Αθῆναι, 1959. Τ. 2. Σ. 395—396;
 Васильев А. А. История Византийской империи. СПб., 1982. Т. 2. С. 384—386;
 Лебедев А. П. Исторические очерки состояния Византийско-восточной Церкви (кон. XI — сер. XV в.). СПб., 19982. С. 225—226.

Святые по алфавиту
Православные святые
Христианские святые XV века
Святители